Ка́менское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Нижнеудинском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Каменка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1128 человек, в том числе 574 мужчины и 554 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеудинского района
Сельские поселения Иркутской области